Jasienica bezeichnet mehrere Orte in Polen: 

 Jasienica (Łoniów), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Łoniów
 Jasienica (Myślenice), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Myślenice
 Jasienica (Brody), Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Brody
 Jasienica (Dubienka), Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Dubienka
 Jasienica (Ostrów Mazowiecka), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Ostrów Mazowiecka
 Jasienica (Tłuszcz), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Tłuszcz
 Jasienica (Ziębice), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Ziębice
 Jasienica (Powiat Bielski), Dorf und Sitz der gleichnamigen Landgemeinde in der Woiwodschaft Schlesien
 Jasienica (Police), Stadtteil von Police in der Woiwodschaft Westpommern

 Jasienica Dolna, Dorf in der Woiwodschaft Opole, Gemeinde Łambinowice
 Jasienica Górna, Dorf in der Woiwodschaft Opole, Gemeinde Otmuchów
 Jasienica Rosielna, Dorf und Sitz der gleichnamigen Landgemeinde in der Woiwodschaft Karpatenvorland